Никола́й Степа́нович Барбо́лин () — Герой Советского Союза (), участник Великой Отечественной войны, командир орудия 115-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 7-я гвардейская армия Степного фронта, гвардии старший сержант.

Биография 
Родился в 1 марта 1922 года в деревне Павлово (ныне в  Вологодской области) в крестьянской семье. Русский. Окончил неполную среднюю школу, работал в колхозе и на лесозаготовках.

В Красной армии с 1940 года. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.

Командир орудия 115-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка (7-я гвардейская армия, Степной фронт) кандидат в члены ВКП(б) гвардии старший сержант Николай Барболин 28 сентября 1943 года с вверенным ему орудийным расчётом в числе первых форсировал реку Днепр в районе села Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины, и артиллерийским огнём содействовал пехотинцам в захвате и удержании бородаевского плацдарма.

10 октября 1943 года при отражении вражеской контратаки гвардии старший сержант Н. С. Барболин поджёг танк противника. Когда был ранен наводчик, Бараболин заменил его и подбил ещё два танка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и геройство» гвардии старшему сержанту Барболину Николаю Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1425).

Погиб в бою 12 января 1944 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 1425)
 Орден Ленина

Память 

 Похоронен в Кропивницком в Пантеоне Вечной Славы.
 Именем Героя названа улица в Кропивницком.
 Его имя выбито на памятной стеле в честь Героев-освободителей Кропивницкого в Пантеоне Вечной Славы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Пантеоне Вечной Славы